Фуке́ ( или ) — французская фамилия. 

Известные носители:
 Фуке, Базиль (1622—1680) — аббат Барбо и Риньи, являлся руководителем тайной полиции в годы правления кардинала Мазарини. Младший брат Николя Фуке. 
 Фуке, Жан (1420—1481) — французский живописец.
 Фуке, Кристоф (род. 1974) — французский бобслеист.
 Фуке, Николя (1615—1680) — французский государственный деятель.
 Фуке, Тьерри — французский театральный деятель, руководитель Большого театра Бордо в 1996—2016 годах.
 Фуке, Генрих Август де ла Мотт (1698—1774) — прусский военачальник, генерал-лейтенант.
 Фуке, Фридрих де ла Мотт (1777—1843) — немецкий писатель.

См. также 
 Фукэ